Thimphu – stolica Bhutanu, miasto położone w dystrykcie Thimphu
 Thimphu – dystrykt w Bhutanie
 Thimphu Tshechu – buddyjski festiwal taneczno-teatralny odbywający się corocznie w Thimphu, stolicy Bhutanu